Por Elmwood Park pode estar à procura de:
 Elmwood Park (Illinois)
 Elmwood Park (Nova Jérsei)
 Elmwood Park (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos